Востросаблин:
 Востросаблины — дворянский род.
 Востросаблин, Александр Павлович (1857—1920) — русский военачальник, генерал-лейтенант.
 Востросаблин, Борис Александрович (1968) — советский и российский футболист.
 Иван Востросаблин — псевдоним писательницы Н. З. Соломко (Рассказы «Чёрная рука из второго подъезда»)